Zovko ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Zovko (* 1975), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Ilija Zovko (1941–2009), jugoslawisch-kroatischer Schauspieler und Dramatiker
 Ivan Zovko (* 1988), kroatischer Tennisspieler
 Josip Zovko (1970–2019), kroatischer Schauspieler und Regisseur
 Jure Zovko (* 1957), kroatischer Philosoph 
 Lovro Zovko (* 1981), kroatischer Tennisspieler
 Marijana Zovko (* 1972), deutsch-kroatische christliche Popmusikerin
 Zdravko Zovko (* 1955), kroatischer Handballspieler und -trainer
 Željana Zovko (* 1970), kroatische Politikerin, ehemalige Botschafterin Bosniens und Herzegowinas
 Željko Zovko (* 1953), kroatischer Handballspieler und -trainer